Кубанка:

Одежда 
 Кубанка — низкая (укороченная) папаха, первоначально, головной убор кубанских казаков.

Населённые пункты

Россия 
 Кубанка — село в Калманском районе Алтайского края.
 Кубанка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Кубанка — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Кубанка — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области.

Украина 
 Кубанка — село в Лиманском районе Одесской области.

Реки

См. также 
 Кубанская
 Кубанский
 Кубанское
 Кубаночка
 Кубань